Николка:

Имя
 Николка — уменьшительная форма имени Николай

Топоним
 Николка — древний щитовой вулкан на полуострове Камчатка
 Николка — село, Котелевский район, Полтавская область, Украина

См. также 
 Николка Первая — река на полуострове Камчатка